«Дезорганизованная преступность» () — комедийный фильм-ограбление 1989 года режиссёра Джима Коуфа.

Сюжет 
Фрэнк Салазар (Корбин Бернсен) — вор со стажем — решает ограбить банк в Монтане. Он позаботился обо всех деталях, но накануне ограбления слежку за ним начинают вести полицейские во главе с шерифом Хенолтом (Хойт Экстон).

В ролях

Ссылки 
 
Рецензии
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы на английском языке